La possessió d'Almallutx, al terme municipal d'Escorca
 En el Llibre dels Fets, Almallutx (Almeruig) fa referència al juz' d'al-Jibāl, que correspon al terme d'Escorca
 Qualsevol dels dos jaciments arqueològics situats a les antigues terres de la possessió:
 El Jaciment arqueològic talaiòtic d'Almallutx, un conjunt arqueològic que comprèn tres santuaris i un poblat talaiòtic
 El Jaciment arqueològic islàmic d'Almallutx, un conjunt arqueològic constituït per un gran poblat islàmic de l'època de la Conquesta de Mallorca
 El Morro d'Almallutx, cim que mira cap a les terres de la possessió